Der 7. Grand Prix Cycliste de Québec 2016 war ein kanadisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen fand am Freitag, den 9. September 2016, statt. Es startete und endete in Québec City mit einer Länge von 201,6 km. Zudem gehörte es zur UCI WorldTour 2016 und war dort das Rennen 23 insgesamt 28 dieser Serie.

Teilnehmende Mannschaften 
Automatisch startberechtigt waren die 18 UCI WorldTeams. Zusätzlich wurden zwei UCI Professional Continental Teams und eine Nationalmannschaft aus Kanada eingeladen.

Rennergebnis

Weblinks 

 Offizielle Website
 

Radrennen 2016